Papendorf (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, district Uecker-Randow
 Papendorf (Warnow), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, district Bad Doberan